Лемешиха — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Ивановская область 
 Лемешиха — деревня в Вичугском районе.

Псковская область 
 Лемешиха — деревня в Опочецком районе.

Тверская область 
 Лемешиха — деревня в Лесном районе.
 Лемешиха — деревня в Нелидовском районе.